Efa pode se referir a:

 Estrada de Ferro Araraquara, uma ex-ferrovia paulista
 European Film Academy, uma entidade que promove a cultura de cinema europeia
 European Free Alliance e The Greens–European Free Alliance, um grupo de partidos políticos europeus
 Efa, uma unidade de medida

Desambiguação